Плајас де Росарито има више значења:

 Општина Плајас де Росарито (Доња Калифорнија), општина у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плајас де Росарито (Плајас де Росарито, Доња Калифорнија), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику